Gornovița se poate referi la:
 Gornovița, Gorj
 Gornovița, Mehedinți